Esta é uma Lista de bairros de Volta Redonda.

Os sete setores foram definidos com os seguintes bairros oficiais e loteamentos, já que Volta Redonda só tem um distrito:

Zona Leste (Setor Leste)

Zona Sul (Setor Sul)

Zona Central (Setor Centro-Sul)

Zona Oeste (Setores Oeste e Sudoeste)

Zona Norte (Setores Norte e Centro-Norte)

Ligações externas